Санто Тон има више значења:

 Санто Тон (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Тон (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санто Тон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику